Васюково — название населённых пунктов:

Россия

Украина 
 Васюково — село в Близнюковском районе Харьковское области.